ОР:

 ОР-2 — экспериментальный ракетный двигатель
 Принятое в 1945—1955 годы буквенное обозначение серий паровозов производства завода имени Октябрьской революции
 ОР18 (ЛВ)
 ОР21
 ОР23
 ОР22 (однофазный ртутный) — опытный советский электровоз